Elveția a participat la Jocurile Olimpice începând cu prima ediție a Jocurilor moderne din 1896 de la Atena și de atunci a trimis o delegația la toate ediții de vară și de iarnă, cu excepția Jocurile Olimpice de vară din 1956 de la Melbourne, pe care le-a boicotat. Totuși, nouă călători elvețieni au participat la proba de echitație, organizată cu trei luni înainte în Stockholm datorate obligațiilor australiene de carantină, și Elveția a cucerit medalia de bronz. Codul CIO este SUI. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de iarnă din 1928 și la celor din 1948, tot organizate la St. Moritz.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă ca Elveția a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Elveția la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Elveției  pe Sports Reference